Skoródnoie (Kursk), localitat de la província de Kursk, a Rússia
 Skoródnoie (Oriol), localitat de la província d'Oriol, a Rússia